Il Colli Bolognesi Sauvignon Colline di Oliveto è un vino DOC la cui produzione è consentita nella città metropolitana di Bologna.

Caratteristiche organolettiche 
colore: paglierino più o meno carico.
odore: delicato, leggermente aromatico, caratteristico
sapore: secco, asciutto, fresco, armonico, tranquillo, fine

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
 nessun dato disponibile

Collegamenti esterni

Vini DOC della città metropolitana di Bologna
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Sauvignon